Мурн:

 Мурн (река)
 Ньюри и Мурн
 Мурн, Йосип (1879—1901) — словенский поэт, представитель модернизма.
МУРН
 Малоугловое рассеяние нейтронов

См. также 
 Мурну, Георге (1868—1957) — румынский историк, поэт.